Бауса () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

Бауса, Лоренсо (1917—1971) — уругвайский шахматист.
 Бауса, Микель (1940—2005) — поэт и прозаик Балеарских островов.
 Бауса, Эдгардо (род. 1958) — аргентинский футболист и футбольный тренер.